Notació musical, sistema d'escriptura utilitzat per representar gràficament una peça musical, fent possible que un intèrpret l'executi de la manera desitjada pel compositor
 Notació abc, codi de per escriure música que utilitza el conjunt de caràcters ASCII 
 Notació adiastemàtica, notació en què els neumes no mostren l'afinació exacta d'una nota, sinó que donen una idea aproximada del moviment
 Notació de Helmholtz, sistema de notació musical per donar-li nom a les notes de la escala cromàtica de la música occidental 
 Notació musical catalana, mena de notació neumàtica del cant gregorià que va ser vigent a l'Occident europeu des de finals del segle
 Notació musical japonesa
 Notació musical llatina, sistema de notació musical utilitzat a Amèrica (excepte Estats Units), Espanya, França, Itàlia i Portugal per a anomenar les notes musicals
 Notació per a gamelan, tipus de notació musical numèrica d'Indonèsia creada per anotar peces musicals per a gamelan 
 Notació pneumàtica gregoriana, sistema de notació musical usat a partir del  per indicar els desenvolupaments melòdics del repertori de cant de la litúrgia romana
 Notació sangalense o de Sant Gal, tipus d'escriptura musical que es va estendre per Suïssa, Alemanya, Bohèmia, Polònia, Hongria, el nord d'Itàlia i algunes zones d'Escandinàvia a partir del segle X
 Notació matemàtica, sistema de representacions simbòliques d'objectes matemàtics i d'idees, utilitzades en matemàtiques, ciències físiques, enginyeria i economia
 Notació bra-ket o notació de Dirac, notació estàndard per descriure els estats quàntics en la teoria de la mecànica quàntica i també per denotar vectors abstractes i funcionals lineals en les matemàtiques pures 
 Notació científica o notació en forma exponencial, forma d'escriure amb menys números els valors massa grans o petits
 Notació de Coxeter, en geometria, sistema de classificació de grups de simetria, que descriu els angles entre les reflexions fonamentals d'un grup de Coxeter 
 Notació de la derivada
 Notació de Hermann-Mauguin, sistema per a descriure els elements de les operacions de simetria d'un grup puntual o d'un grup d'espai la llargada de cada direcció de simetria d'un sistema reticular
 Notació de Lagrange
 Notació de Landau, notació per a la comparació asimptòtica de funcions, la qual cosa permet establir la cota inferior asimptòtica, la cota superior asimptòtica i la cota ajustada asimptòtica
 Notació de Leibniz, en càlcul, usada per a representat increments infinitament petits (o infinitesimals) 
 Notació de Newton 
 Notació polonesa o notació prefix, forma de notació per a lògica, aritmètica i àlgebra 
 Notació polonesa inversa o notació postfix, mètode d'introducció de dades alternatiu a l'algebraic 
 Notació posicional, sistema de numeració en el qual cada dígit té un valor diferent depenent de la seva posició relativa 
 Notació de Kendall, en teoria de cues, sistema estàndard utilitzat per descriure i classificar un node de cua 
 Notació d'escacs, sistema desenvolupat per apuntar o enregistrar els moviments fets durant una partida d'escacs, o bé la posició de les peces a l'escaquer 
 Notació algebraica, sistema de notació d'escacs que es fa servir per transcriure les jugades de manera que puguin ser reproduïdes amb tota precisió
 Notació descriptiva, sistema de notació d'escacs que es fa servir per transcriure les jugades, de manera que puguin ser reproduïdes amb tota precisió
 Miscel·lània:
 Notació dental de la FDI o notació ISO 3950, forma d'associar la informació a una dent específica 
 Notació hongaresa, sistema usat normalment per crear els noms de variables en programació informàtica 
 Notació Laban, sistema de notació per registrar i analitzar el moviment humà 
 Notació de Voigt, conveni que permet reduir el nombre d'índexs usats per descriure un tensor simètric